Céu e Inferno 
 O Céu e o Inferno (livro de Swedenborg), um livro de 1758 por Emanuel Swedenborg
 O Céu e o Inferno (espiritismo), um livro de 1857 por Allan Kardec
 Tengoku to jigoku, em português literalmente Céu e Inferno, um filme japonês de 1953

Desambiguação